Chaerophyllum lucidum är en flockblommig växtart som beskrevs av René Louiche Desfontaines. Chaerophyllum lucidum ingår i släktet rotkörvlar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Rotkörvlar
lucidum